Op Roland Garros 2010 speelden de mannen en vrouwen  in het gemengd dubbelspel van 26 mei tot en met 3 juni.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale 

Prijzengeld

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Liezel Huber  Mahesh Bhupathi
| RD1-score01-1=1
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Chan Yung-jan  Eric Butorac
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Kristina Mladenovic  Alexandre Sidorenko
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Aurélie Védy  Michaël Llodra
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Jelena Vesnina  Andy Ram
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Mathilde Johansson  Sébastien de Chaunac
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Katarina Srebotnik  Nenad Zimonjić
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=3
| RD1-team09={{Nowrap| Nuria Llagostera Vives  Oliver Marach}}
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Virginie Razzano  Dick Norman
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11=

 Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Lisa Raymond  Wesley Moodie
| RD1-score01-1=64
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Vania King  Christopher Kas
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=ALT
| RD1-team03= Akgul Amanmuradova  Aisam-ul-Haq Qureshi
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=64
| RD1-score03-3=[10]
| RD1-seed04=ALT
| RD1-team04= Chuang Chia-jung  Filip Polášek
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=[3]
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Andrea Hlaváčková  Michal Mertiňák
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Monica Niculescu  Michael Kohlmann
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=[8]
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Tathiana Garbin  Marcin Matkowski
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Bethanie Mattek-Sands  Mark Knowles
| RD1-score08-1=64
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=8
| RD1-team09= Yan Zi  Mariusz Fyrstenberg
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Jaroslava Sjvedova  Julian Knowle
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2='''6
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11=

Bron 
  Toernooischema WTA (pag.6)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2010